Additieve functie:
 Additieve functie (algebra)
 Additieve functie (getaltheorie)